Simon Travaglia est surtout connu pour être l'auteur des histoires du Bastard Operator from Hell, un administrateur systèmes voyou. Il travaille à l'université de Waikato à Hamilton (Nouvelle-Zélande) comme ITS Infrastructure Manager.

Livres par Simon Travaglia 
 The Bastard Operator From Hell, Plan Nine 
 Bastard Operator From Hell II: Son of the Bastard, Plan Nine 
 Bride of the Bastard Operator From Hell, Plan Nine 
 Dummy Mode Is Forever, Plan Nine 
 Dial "B" For Bastard, Plan Nine 

Écrivain néo-zélandais du XXIe siècle
Naissance à Hamilton (Nouvelle-Zélande)
Naissance en novembre 1964